24. længdegrad kan henvise til:

 24. vestlige længdekreds
 24. østlige længdekreds